A 636-os jelzésű elővárosi autóbusz Ócsa és Budapest (Népliget) között közlekedik, Alsónémedit is érintve.

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarvégállomás||67||∫
|align=left|
|-
|∫||(csak leszállás céljából)||63||∫
|align=left|
|-
|6||Budapest, Koppány utca(csak felszállás céljából)||∫||∫
|
|-
|∫||Budapest, Közvágóhíd (Kvassay Jenő út)(csak leszállás céljából)||62||∫
|align=left|
|-
|11||Budapest, Timót utca / Soroksári út||58||∫
|align=left|
|-
|13||Budapest, Pesterzsébet felső||56||∫
|align=left|
|-
|15||Budapest, Pesterzsébet vasútállomás||54||∫
|align=left|
|-
|17||Budapest, Festékgyár||51||∫
|align=left|
|-
|20||Budapest, Soroksár, Hősök tere||49||∫
|align=left|
|-
|22||Budapest, Zsellér dűlő||45||∫
|align=left|
|-
|24||Budapest, Ócsai úti felüljáró||43||∫
|align=left|
|-
|25||Budapest, Központi raktárak||42||∫
|align=left|
|-
|27||Budapest, Transzformátor állomás||40||∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Alsónémedi közigazgatási határa
|-
|29||Alsónémedi, Penny Market||35||∫
|align=left|
|-
|31||Alsónémedi, temető||33||∫
|align=left|
|-
|33||Alsónémedi, Árpád útvonalközi végállomás||31||12
|align=left|
|-
|∫||Alsónémedi, Fő utca 27.||∫||11
|align=left|
|-
|34||Alsónémedi, Árpád utca 59.||29||∫
|align=left|
|-
|36||Alsónémedi, Haraszti utca 81.||27||∫
|align=left|
|-
|38||Alsónémedi, Haraszti utca 13.||25||∫
|align=left|
|-
|40||Alsónémedi, Szabadság tér||23||10
|align=left|
|-
|42||Alsónémedi, ócsai elágazás||21||8
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Alsónémedi–Ócsa közigazgatási határa
|-
|47||Ócsa, Árpád utca||16||3
|align=left|
|-
|49||Ócsa, Köztársaság tér||14||∫
|align=left|
|-
|51||Ócsa, vasútállomás||12||∫
|align=left|
|-
|∫||Ócsa, általános iskola||∫||1
|
|-
|53||Ócsa, Bolyai János Gimnázium||10||0
|align=left|
|-
|55||Ócsa, Katolikus templom||8||∫
|align=left|
|-
|56||Ócsa, városháza||7||∫
|align=left|
|-
|58||Ócsa, temető||5||∫
|align=left|
|-
|59||Ócsa, Martinovics utca 2.||3||∫
|align=left|
|-
|60||Ócsa, Dózsa György utca||1||∫
|align=left|
|-
|61||Ócsa, Akácos utcavégállomás||0||∫
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Ócsa autóbuszvonalai
Budapest IX. kerületének közlekedése
Budapest XX. kerületének közlekedése
Budapest XXIII. kerületének közlekedése
Alsónémedi autóbuszvonalai